prosinačke žrtve 5. prosinca 1918.
prosinačke žrtve 20. prosinca 1943.